Otan kan syfta på följande:

 Förkortning för NATO på franska

Geografi

Indonesien 

 Desa Otan, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Nigeria 

 Otan Ayegbaju, distriktshuvudort, Osun, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar